

Cucina 
 Puoti – biscotti tradizionalmente consumati nella Provincia di Verona in occasione della festa di Santa Lucia

Persone 
 Alessandro Puoti (1678-1744) – vescovo cattolico italiano
 Antonio Puoti (1716-1792) – arcivescovo cattolico italiano
 Basilio Puoti (1782-1847) – grammatico, lessicografo e critico letterario italiano
 Carlo Puoti (1763-1848) – arcivescovo cattolico italiano
 Giovanni Puoti (1944) – accademico italiano
 Renato Puoti (1910-1949) – politico e avvocato italiano